Лю́си Уо́кер (; 1836 год, Канада — 10 сентября 1916 года, Ливерпуль, Англия) — английская альпинистка, совершивший ряд первых женских восхождений в Альпах, включая восхождения на Эйгер и Маттерхорн. В 1913—1915 годах Люси Уокер была вторым президентом первого в мире женского Альпийского клуба в Лондоне.

Биография 
Люси Уокер родилась в Канаде в 1836 году, но вскоре вместе с семьёй переехала в Ливерпуль. Отец Люси, Фрэнсис Уокер (1808—1872), был преуспевающим предпринимателем и альпинистом. Младший брат Люси, Хорас Уокер (1838—1908), также впоследствии прославился как альпинист, совершив ряд первых восхождений в Альпах и на Кавказе.

О жизни Люси в Ливерпуле мало что известно. Она ни разу не была замужем, посвятив всю свою жизнь горам. Люси не имела привычки вести дневники или делать заметки о своей жизни и даже о своих восхождениях. В прессе история и достижения Люси освещались слабо, и о них было хорошо известно только её ближайшим соратникам и семье. Только после восхождения на Маттерхорн она обрела известность и стала известна широкому сообществу.

Несмотря на свои увлечения, Люси была сторонницей викторианского стиля в одежде. И даже когда она ходила на восхождения в Альпах, она всегда носила длинные юбки. Люси разговаривала на нескольких языках.

В 1909 году Люси вступила в образованный в 1907 году первый в мире  в Лондоне. В 1913 году она была выбрана его президентом, сменив на этом посту основателя и первого президента клуба , и возглавляла клуб до 1915 года.

Люси умерла в своём доме в Ливерпуле 10 сентября 1916 года.

Альпинистская карьера

Общая информация 
Люси Уокер впервые попала в Альпы в 1858 году. Люси, лечившаяся в те годы от ревматизма, последовала рекомендации врача больше ходить, и присоединилась к отцу и брату в их поездке в Альпы. В этой поездке Люси поднялась на перевал Теодул рядом с Маттерхорном. С тех пор началась активная альпинистская деятельность Люси Уокер, которая продлилась 21 год, с 1858 по 1879 годы. В этот период она приняла участие в 98 экспедициях, пропустив всего 4 сезона. За эти годы Люси, которая преимущественно ходила в горы вместе с братом, отцом, и горным гидом Мельхиором Андерреггом, приняла участие в 30 восхождениях на четырёхтысячники Альп, 28 из которых были успешными. Люси принадлежит ряд первых женских восхождений на горные вершины Альп, из которых наибольшую известность ей принесли восхождения на Эйгер и Маттерхорн, а также первое восхождение независимо от пола на вершину Балмхорн.

По мнению большинства историков альпинизма, Люси считается первой женщиной, которая начала совершать регулярные восхождения в Альпах. К тому моменту, как она начала совершать восхождения, в Альпах уже были совершены первые женские восхождения, но никто до Люси не делал это так системно и целенаправленно.

Список первых женских восхождений Люси Уокер 
Как минимум 16 восхождений, которые сделала Люси в Альпах, стали первыми женскими восхождениями в истории, а восхождение на Балмхорн — первым независимо от пола.
 1860 год — Штральхорн, 4190 м;
 1862 год — Финстерархорн, 4274 м;
 1863 год — Цумштайншпитце, 4563 м;
 1864 год — Эйгер, 3970 м;
 1864 год — Гран-Комбен, 4314 м;
 1864 год — Римпфишхорн, 4199 м;
 1864 год — Балмхорн, 3698 м (первое восхождение независимо от пола);
 1865 год — , 3969 м;
 1866 год — Веттерхорн, 3692 м;
 1866 год — Вайсхорн, 4506 м;
 1866 год — Дом, 4545 м;
 1867 год — Шрекхорн, 4078 м;
 1868 год — Лискамм, 4527 м;
 1868 год — Хинтер-Фишерхорн, 4025 м;
 1869 год — Бернина, 4049 м;
 1869 год — Эгюий-Верт, 4122 м;
 1871 год — Маттерхорн, 4478 м.

Ключевые восхождения 

21 июля 1864 года Люси вместе с братом Хорасом Уокером и отцом в сопровождении гидов Якоба и Мельхиора Андереггов совершили первое восхождение на вершину Балмхорн. Через несколько дней, 27 июля, в составе расширенной группы из пяти клиентов и шести гидов (включая присоединившихся к ним Адольфа Мура, Кристиана Альмера и других гидов), они совершили восхождение на Эйгер. Это восхождение стало четвёртым удачным восхождением на Эйгер и первым в истории женским восхождением.

Мировая слава к Люси пришла в 1871 году, после того, как ей удалось стать первой женщиной в мире, которая покорила Маттерхорн. В этом восхождении Люси соперничала с другой известной альпинисткой того времени из США . Мета мечтала стать первой женщиной, покорившей Маттерхорн. Она уже предпринимала одну попытку восхождения в 1869 году, но тогда ей удалось подняться всего до 4000 метров, после чего её группе пришлось повернуть обратно ввиду плохих погодных условий. Следующую попытку Мета запланировала на 1871 год. Но об её планах стало известно Мельхиору Андерреггу, бессменному гиду Люси. Мельхиор срочно отправился в Церматт, где в тот момент находились Фрэнсис и Люси Уокер. Быстро сформировав команду, они вышли на восхождение 21 июля, и на следующий день, 22 июля 1871 года, успешно взошли на Маттерхорн группой в составе Фрэнка и Люси Уокеров, Фредерика Гардинера и гидов Генриха и Мельхиора Андереггов, Никлауса Кнубеля,  и Петера Перрена. Тем самым, Люси стала первой женщиной, которой удалось подняться на Маттерхорн. Мета через полтора месяца, 5 сентября 1871 года, стала первой женщиной, которой удалось совершить траверс Маттерхорна из Церматта в Брёй-Червинию.

Восхождение на Маттерхорн принесло Люси широкую известность. Многие периодические издания писали про её экспедицию, а одно даже опубликовало стихи в честь Люси. Хотя, по воспоминаниям Люси, восхождение на Маттерхорн не было самым сложным, которое ей приходилось совершать.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Родившиеся в Канаде
Альпинисты Великобритании
Альпинисты XIX века